Cable Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cable Lake (Cass County, Michigan)
 Cable Lake (Iron County, Michigan)
 Cable Lake (Minnesota)
 Cable Lake (New Jersey)
 Cable Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Cable Lake (Washburn County, Wisconsin)